Nicholl  ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nicholl (* 1950), britischer Journalist, Dokumentarfilmer und Schriftsteller
 Jimmy Nicholl (* 1956), kanadisch-irischer Fußballspieler
 Tony Nicholl (1916–1999), maltesischer Fußballspieler
 Whitlock Nicholl (1786–1838), britischer Arzt

Sonstiges:
 Nicholl Head, Landspitze an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika